Inarwa (Dhanusa)
 Inarwa (Saptari)
 Inarwa (Siraha)

Zobacz też 
 Inarwa Fulpariya